Семиозёрье — село в Красночикойском районе Забайкальского края России. Входит в состав межселенной территории Красночикойского района.

География 
Село находится в юго-восточной части района, на левом берегу реки Чикой, на расстоянии примерно 137 километров (по прямой) к юго-востоку от села Красный Чикой. Абсолютная высота — 1177 метров над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный. Средняя температура самого тёплого месяца (июля) составляет 14 — 16 °C (абсолютный максимум — 36 °C). Средняя температура самого холодного месяца (января) — −22 — −26 °C (абсолютный минимум — −53 °C). Годовое количество осадков — 350—500 мм.
Часовой пояс

История 
Основано представителями нескольких бурятских родов, бежавших от советской власти в период создания первых сельхозартелей. В конце 1930-х годов всё мужское население было подвергнуто репрессиям.

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 70,8 %, женщины — соответственно 29,2 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения буряты составляли 81 % из 43 чел.

Инфраструктура 
В селе функционирует фельдшерско-акушерский пункт.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из одной улицы (ул. Центральная).

Примечания 

Населённые пункты Красночикойского района